Línea 310 puede referirse a:

 Línea 310 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 310 de autobuses de Madrid.
 Línea 310 del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza